Die Abfahrt im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1992 wurde am 9. Februar auf der La face de Bellevarde in Val-d’Isère ausgetragen. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 973 Meter und war 3,048 Kilometer lang.

Olympiasieger wurde der Österreicher Patrick Ortlieb, vor Franck Piccard aus Frankreich und seinem Landsmann Günther Mader, der Bronze gewann.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Abfahrt (Männer)